Fresnoy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fresnoy im Département Pas-de-Calais

mit Namenszusatz:
Fresnoy-Andainville im Département Somme
Fresnoy-au-Val im Département Somme
Fresnoy-en-Chaussée im Département Somme
Fresnoy-en-Gohelle im Département Pas-de-Calais
Fresnoy-en-Thelle im Département Oise
Fresnoy-Folny im Département Seine-Maritime
Fresnoy-la-Rivière im Département Oise
Fresnoy-le-Château im Département Aube
Fresnoy-le-Grand im Département Aisne
Fresnoy-le-Luat im Département Oise
Fresnoy-lès-Roye im Département Somme
Boissy-Fresnoy im Département Oise

Fresnoy ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alphonse Du Fresnoy (1611–1668), französischer Maler und Autor
 Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674–1755), französischer Historiker, Geograph, Philosoph, Verleger und Enzyklopädist

siehe auch: Frénois